Тлеубердин:
 Тлеубердин, Алтай Аблаевич — Министр экономики Республики Казахстан октябрь 1994 — ноябрь 1995
 Тлеубердин, Мухтар Бескенулы — казахстанский государственный деятель, иностранных дел Республики Казахстан.